KIE est un sigle qui peut désigner :
 Kinetic isotope effect (en français, effet isotopique cinétique), la variation de la vitesse d'une réaction chimique lorsqu'un atome d'un des réactifs est remplacé par l'un de ses isotopes.

Kie peut désigner :
 Kie, un village du Cameroun.

Kié peut désigner :
 Kiè, une localité au Burkina Faso.